Pedostrangalia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Nikolai Nikolaevich Sokolov 1897. Pedostrangalia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Pedostrangalia